У́лица Геро́ев Краснодо́на — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Героев Краснодона — улица в Ангарске Иркутской области
 Улица Героев Краснодона — улица в Саратове

Украина 

 Улица Героев Краснодона — прежнее название Яготинской улицы в Днепре

См. также 

 Улица Героев